Вакцина:
 Вакцина — медицинский препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням.
 «Вакцина» — телефильм, 11-я серия 4-го сезона сериала «За гранью возможного».